Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Delray Beach International Tennis Championships 2015 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl chorvatský tenista Marin Čilić, který se pro zranění odhlásil.

Vítězem dvouhry se stal čtvrtý nasazený Chorvat Ivo Karlović, jenž ve finále zdolal amerického hráče Donalda Younga po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Delray Beach Open
ATP World Tour 2015